Einstein puede referirse a:

Personas 
 Albert Einstein, físico alemán-estadounidense, creador de la Teoría de la relatividad.
 Eduard Einstein, hijo de Albert Einstein.
 Hans Albert Einstein, hijo de Albert Einstein.
 Bernhard Caesar Einstein, nieto de Albert Einstein.
 Alfred Einstein, musicólogo alemán.
 Carl Einstein, historiador y crítico de arte alemán.

Lugares 
 Avenida Einstein de Rancagua, Chile.
 Avenida Einstein de San Salvador, El Salvador.
 Avenida Einstein de Santiago de Chile.
 Avenida Einstein, cercana a Garín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Barrio Avenida Einstein, población de la comuna de Recoleta en Santiago de Chile.
 Einstein, estación del metro de Santiago de Chile.
 Población Einstein, barrio de la comuna de Recoleta, en Santiago de Chile.

Otros conceptos 
 Albert Einstein, nave de carga no tripulada europea.
 Einstein, asteroide número 2001 del catálogo del Minor Planet Center.
 Einstein, cráter de impacto lunar.
 Einstein, unidad de medida de cantidad de radiación.
 Einstein, serie alemana policíaca de televisión.
 Observatorio Einstein, un detector espacial de rayos X astronómicos.
 Tatung Einstein, un ordenador doméstico.